Podkova kan syfta på följande:

 Podkova (djur), ett släkte steklar

Geografi

Antarktis 

 Hrebet Podkova, 
 Podkova (sjö),

Bulgarien 

 Podkova (distrikt), Kardzjali, Obsjtina Kirkovo, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar